

Робин Иветта Аллен (; род. 	11 июля 1970, Фармвилл, Виргиния), больше известная под псевдонимом The Lady of Rage — американская рэп-исполнительница и актриса. Получила известность благодаря сотрудничеству с рэперами лейбла Death Row Records, включая Dr. Dre и Snoop Dogg. Во многом рэперша запомнилась благодаря своим хардкорным хип-хоп-записям, многие называли её самой виртуозной женщиной MC. 

Несмотря на продолжительную карьеру, дебютный сольный альбом Necessary Roughness вышел только в июне 1997 года, он остаётся единственным студийным альбомом рэперши и доныне.

Дискография 
 Студийные альбомы 
 Necessary Roughness (1997)

 Микстейпы 
 VA 2 LA (2005)

Фильмография 
 Телевидение 
 «Шоу Стива Харви» (1997-2000)
 «Кенан и Кел» (1999)
 Кино
 «Гонка» (1998)
 «Следующая пятница» (2000)
 «Жизнь головореза» (2001)
 «Откровение головореза» (2005)
 «Жизнь после камеры смертников» (2006)

Примечания

Ссылки 

Рэперы США